1979 Голяма награда на Великобритания е 30-о за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 14 юли 1979 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктор

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания